Муртазаев — фамилия:

 Муртазаев, Акай Курбанович (род. 1961) — специалист в области магнетизма, вычислительной физики, физики фазовых переходов и критических явлений, член-корреспондент РАН (2008).
 Муртазаев, Акрам Каюмович (род. 1951) — советский, узбекский и российский журналист, автор статей и афоризмов.
 Муртазаев, Ислам (род. 1951) — российский кикбоксёр и тайбоксер/
 Муртазаев, Каюм Муртазаевич (1926—1982) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, секретарь ЦК ВЛКСМ, 1-й секретарь Ташкентского горкома партии, 1-й секретарь Бухарского обкома партии, председатель Госкомтруда Узбекской ССР.
 Муртазаев, Роман Валерьевич (род. 1993) — казахстанский футболист.
 Муртазаев, Спартак (род. 1977) — узбекский футболист, защитник.